Карл VI:
 Карл VII Сверкерсон — король Швеції (1161—1167)
 Карл VII Звитяжний (1403—1461) — король Франції (1422—1461)
 Карл VII (1697—1745) — імператор Священної Римської імперії (1742—1745)
 Карл VII (1716—1768) — король Неаполя і Сицилії